Plagioecia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Canu 1918. Enligt Catalogue of Life ingår Plagioecia i familjen Plagioeciidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Diastoporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Plagioecia